Lucio Manlio Vulsón puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Lucio Manlio Vulsón.— Pretor en el año 197 a. C.
 Lucio Manlio Vulsón (embajador).— Embajador en Bitinia en el año 149 a. C.
 Lucio Manlio Vulsón (pretor).— Gobernador de la Galia en el año 219 a. C.
 Lucio Manlio Vulsón Longo.— Cónsul en el año 256 a. C.